Buczacz (ukr. Бучач) – miasto na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, nad rzeką Strypą, siedziba rejonu buczackiego. 
 Buczacz – stacja kolejowa w mieście Buczaczu.
 Buczacz – znak towarowy.